Hopelessness () — дебютный студийный альбом британской певицы и композитора Энтони Хегарти (Anohni), выпущенный 6 мая 2016 года на лейблах Secretly Canadian (США), Rough Trade (Великобритания) и Hostess (Япония). Продюсерами были сама Anohni, Хадсон Мохоук, Oneohtrix Point Never, Paul Corley.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic (83 из 100), The Guardian, Exclaim!, Spin, Pitchfork Media, NPR.

Список композиций

Участники записи 
 Anohni — вокал, композитор, программирование, клавишные, фортепиано, продюсирование
 Ross Birchard (aka Hudson Mohawke) — программирование, композитор, инжиниринг, клавишные, продюсирование
 Daniel Lopatin (aka Oneohtrix Point Never) — программирование, композитор, инжиниринг, клавишные, продюсирование
 Paul Corley — инжиниринг, дополнительное продюсирование

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Hopelessness 
 Hopelessness на discogs.com

Дебютные альбомы 2016 года
Альбомы электронной музыки
Альбомы на английском языке
Альбомы Rough Trade Records
Альбомы Secretly Canadian